Leslie Cliff ist der Name folgender Personen:

* Leslie Cliff (Eiskunstläufer) (1908–1969), britischer Eiskunstläufer
 Leslie Cliff (Schwimmerin) (* 1955), kanadische Schwimmerin